Nyama da sam druga è un singolo dei cantanti bulgari Preslava e Anelia, pubblicato il 7 agosto 2013 come estratto dall'album in studio di Anelia Fenomenalno.

Collegamenti esterni